Niemcy:
 Soden – dzielnica gminy Sulzbach am Main, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miltenberg
 Bad Soden – dzielnica Bad Soden-Salmünster
 Bad Soden am Taunus – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Taunus
 Bad Soden-Salmünster – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig

Osoby:
 Friedrich Julius Heinrich von Soden – niemiecki pisarz
 Hans von Soden – niemiecki teolog
 Hermann von Soden – niemiecki biblista

 Sodden – fikcyjne państwo w uniwersum sagi o Wiedźminie